Buré bezeichnet

 eine Region im westafrikanischen Staat Guinea, siehe Buré (Guinea)
 eine französische Gemeinde im Département Orne, siehe Buré (Orne)
 eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime, siehe Buré (Seine-Maritime)

Siehe auch:
 Bure